Grenzwald bezeichnet:
 den Grenzwald, Waldgebiet in der Oberlausitz an der Grenze zu Tschechien
 Grenzwald, bis 1938: Neu Skardupönen, Dorf im Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Pugatschowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Kaldenkirchener Grenzwald, Landschafts- und Naturschutzpark im Naturpark Maas-Schwalm-Nette am Niederrhein
 Grenzwaldbrücke, Stahlbalkenbrücke der Bundesautobahn 7 in der Rhön
 „Die Nacht im Grenzwald“, deutscher Kinderfilm